

Источник 
Населённые пункты Сосновского района

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

 
Сосновский район